Månsarp kan syfta på:

Månsarp – en tätort i Jönköpings kommun och kyrkby i Månsarps socken
Månsarps socken – en socken i Småland
Månsarps landskommun –  en tidigare kommun i Jönköpings län
Månsarps församling – en församling i Växjö stift 
Månsarps kyrka – en kyrkobyggnad i Jönköpings kommun
Månsarps distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län
Månsarps IF – idrottsförening i Sverige